Sumi, également orthographié Sumie est un prénom féminin japonais et coréen.

Sumi et Šumi sont des noms de famille européens.

Šumi est un toponyme européen signifiant « forêt » en langue croate.

Le sumi est une langue minoritaire de l'Inde.

Ces mots peuvent faire référence à :

Prénom japonais 
 Sumi Hwang (1986-) chanteuse lyrique soprano sud-coréenne ;
 Sumi Jo (1962-), chanteuse lyrique soprano colorature sud-coréenne ;
 Sumi Shimamoto (1954-), comédienne de doublage japonaise.

Nom de famille 
Sumi est un nom de famille européen, notamment porté par :
 Hansjörg Sumi (1959-), sauteur à ski suisse ;
 Peter Šumi (1895-1981), un gymnaste yougoslave.

Personnage de fiction 
 Sumi Urano, un personnage féminin du film japonais Dans un recoin de ce monde réalisé par Sunao Katabuchi en 2016.

Toponyme 
 Sveti Petar u Šumi (Saint-Pierre-en-Forêt), village et municipalité dans le comitat d'Istrie, en Croatie.

Peuple et langue 
 Les , un peuple minoritaire de l'Inde localisé dans le district de Zunheboto dans l'état de Nagaland, à l'extrême est de l'Inde, faisant partie des peuples Naga et de religion chrétienne ;
 Le sumi ou sumi naga ou sema ou simi (ou sümi en langue vernaculaire), la langue des sumi naga, faisant partie des langues tibéto-birmanes.

Encre 
 Sumi, le nom japonais de l'encre de Chine ;
 Sumi-e (signifiant « peinture à l’encre »), un mouvement de la peinture japonaise originaire de Chine et dominant à l’époque de Muromachi.

Sport 
 Sumi-Gaeshi, technique de projection du judo.
 Sumi-Otoshi, technique de projection du judo et d'Aïkido ;
 Sumi, mascotte officielle des Jeux paralympiques d'hiver de 2010 qui ont eu lieu à Vancouver au Canada.